Der Luxgen S5, früher auch als Luxgen 5 vermarktet, ist eine Limousine der aus Taiwan stammenden Marke Luxgen.

Das Fahrzeug debütierte auf der Tapei Auto Show im November 2011 und kam in Taiwan im Dezember 2011 in den Handel. Seit Juli 2013 wird die Limousine auch in China verkauft. Nach dem Debüt auf der Shanghai Auto Show im April 2015 wurde die überarbeitete Version eingeführt. Auf anderen Märkten ist der Wagen nicht erhältlich.

Das im November 2013 eingeführte SUV Luxgen U6 basiert auf dem S5.

Technische Daten

Weblinks 

 Offizielle Website (chinesisch)

Einzelnachweise 

Fahrzeug der Kompaktklasse
Limousine